Вуден (, ) — многозначное понятие.

Носители фамилии 
  (род. 1979) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Нортерн Иглс» и «Мэнли-Уорринга».
  (род. 1988) — американская регбистка, финалистка турнира Premier 15s в составе клуба «Харлекуис» (2018).
 Вуден, Джон (1910—2010) — американский баскетболист и тренер.
  (род. 1963) — австралийский гребец, участник Олимпийских игр (1984).
  (род. 1967) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс».
  (1829—1876) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Балаклавском сражении (1854).
  (род. 1973) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Майами Долфинс».

См. также